LG est un sigle, qui signifie :
 Lucky-Goldstar, un conglomérat industriel sud-coréen spécialisé dans l'électronique (LG Group) ou Life's Good, pour la publicité. LG Electronics en est une filiale ;
 Lietuvos Geležinkeliai, une entreprise ferroviaire lituanienne ;
 Complexe hydroélectrique La Grande, au Québec ;
 Lumen Gentium, une constitution dogmatique de l'Église catholique.

LG est un code, qui signifie :
  Goldstar (ancien nom de la marque LG) pour les télécommandes programmables ;
 Lettonie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Grèce, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Guatemala, préfixe maintenant inusité, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Luxair, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
LG est aussi l'abréviation de :
  Liège, en Belgique ;
 Logicom.

Autres 
 LG peut aussi désigner Laurent Garnier, artiste français de musique électronique ;
 En médecine d'urgence, « LG » désigne un lavage gastrique ;
 Lehrgeschwader, escadrille d'instruction en allemand, dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)) ;
 lg est un symbole, qui signifie logarithme décimal, en mathématiques, selon la norme ISO 80000-2.

Code